SAW ou saw peuvent désigner :

SAW 
SAW est un sigle composé des trois lettres S, A et W. Il fait notamment référence à :
 (SAW), un terme en anglais désignant une onde acoustique de surface,
 Aéroport international Sabiha Gökçen, à Istanbul en Turquie,
 Sawyer AFB, aéroport à Gwinn/Marquette dans le Michigan aux États-Unis,
 Stock Aitken Waterman, un trio britannique d'auteurs-compositeurs et producteurs.

Saw

Personnalités 

 Saw Sa (1884-1962), médecin, administratrice d'hôpital, missionnaire chrétienne, suffragiste et sénatrice birmane.

Nom commun 
Saw est un mot anglais qui fait référence à :
, un mot significant scie ou scier,
, le prétérit du verbe , veut dire « avoir vu ».

Œuvres de fiction
Saw, une série de films d'horreur australiens de James Wan :
 Saw, court-métrage introductif à la série (2003)
 Saw (2004)
 Saw 2 (2005)
 Saw 3 (2006)
 Saw 4 (2007)
 Saw 5 (2008)
 Saw 6 (2009)
 Saw 3D : Chapitre final (2010)
 Saw, jeu vidéo développé à partir de cette série de films.

Voir aussi